Mashimo ist der Familienname folgender Personen:

 Kōichi Mashimo (* 1952, auch Kouchi Mashimo oder Kouichi Mashimo), japanischer Anime-Regisseur und Gründer des Animationsstudios Bee Train
 Satoshi Mashimo (* 1974), japanischer Fußballspieler